Klarissenkirche steht für
* Klarissenkirche (Bamberg)
 Klarissenkirche (Bratislava), Slowakei
 Klarissenkirche (Brixen), Italien
 Klarissenkirche (Nürnberg)